Merkaartor — это свободный редактор OpenStreetMap, работающий под лицензией GNU. Он доступен для Linux, Windows, Mac OS X (только для предварительной версии, архитектуры Intel), а также для FreeBSD, NetBSD и OpenBSD. Большинство дистрибутивов Linux и три варианта BSD предоставляют версии, которые можно установить непосредственно с носителя. Доступна портативная версия для Windows.

Редактор основан на Qt и работает по принципу WYSIWYG. Карта показывается со сглаживанием и может прозрачно отображать улицы, здания и т. д., а также отображать аэрофотоснимки для рисования. В программе есть редактор стилей карты. Треки GPS могут быть записаны в реальном времени через устройство или сервер GPS. Возможен вывод данных в различных форматах, таких как растровое изображение и SVG.

Merkaartor может работать с данными с сервера OpenStreetMap и загружать их снова после редактирования. Программа поддерживает формат OpenStreetMap и формат GPS Exchange и может импортировать данные NMEA.

OpenStreetMap